El término vines puede referirse a:

 Sydney Howard Vines (1849-1934), botánico;  
 Ellsworth Vines (1911-1994), tenista estadounidense; 
 VINES, sistema virtual de trabajo en red; o
 The Vines, una banda australiana de rock.